Il figlio dell'uomo (Ecce homo – Il figlio dell'uomo) – film del 1954 diretto da Virgilio Sabel
 Il figlio dell'uomo (Le Fils de l'homme) – dipinto del 1964 di René Magritte
 Il figlio dell'uomo (Son of Man) – romanzo del 1971 dello scrittore statunitense Robert Silverberg
 Il figlio dell'uomo (Le fils de l'homme) – saggio del 1958 di François Mauriac

Pagine correlate 
Figlio dell'uomo